Jessil steht für:

 Jessil, kasachische Stadt im Gebiet Aqmola
 Jessil (Astana), Stadtbezirk der kasachischen Hauptstadt Astana
 Jessil, kasachische Bezeichnung für den Fluss Ischim, siehe  Ischim (Fluss)